Cela signifie « grâce » en italien ;

Titre 

 Grazia est un magazine hebdomadaire féminin français spécialisé dans la mode, la beauté et les peoples.

Patronyme 

 Alfred de Grazia
 Eugene Grazia
  (1956-1995), marin italien.
 Pietro de Grazia
 Guillaume Di Grazia

Prénom 
 
 Pour l'étymologie latine :

Hydronyme et toponyme 
 Canale della Grazia